Tongkhor-Kloster bezeichnet:

 Tongkhor-Kloster (Garzê)
 Tongkhor-Kloster (Huangyuan)